Le tournoi de tennis d'Athènes est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986 se dispute du 15 au .

Sylvia Hanika remporte le simple dames. En finale, elle bat Angelikí Kanellopoúlou, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Isabel Cueto et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Trois têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Athènes
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1986
Athenes
Sport en Grèce en 1986
Tennis en septembre 1986